Фредерик Бёстринг (; родился 13 февраля 1995 года Дания) — датский футболист, полузащитник клуба «Бранн». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Бёстринг — воспитанник клуба «Ольборг». 26 июля 2014 года в матче против «Мидтьюлланна» он дебютировал в датской Суперлиги. 2 марта 2015 года в поединке против «Эсбьерга» Фредерик забил свой первый гол за «Ольборг».

Международная карьера 
В 2016 году Бёстринг в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, ЮАР, Бразилии и Нигерии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Дании Бёстринг принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матче против команды Италии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Ольборг»